Найда:
 Найда — деревня в Рудненском сельсовете Житковичского района Гомельской области Белоруссии.
 «Найда» — советский мультфильм.
 Найда — фамилия. Известные носители:
 Найда, Сергей Фёдорович (1903—1983) — советский и российский военный историк, доктор исторических наук, профессор.
 Найда, Юджин (1914—2011) — теоретик перевода, основатель теории динамической эквивалентности перевода Библии.
 Найда, Пётр Маркович (род. 1945) — советский футболист, украинский функционер.